Рубьон ():

Топоним 
 Рубьон — коммуна в департаменте Приморские Альпы (Франция)

Гидроним 
 Рубьон — река в департаменте Приморские Альпы (Франция)

Также 
 Кайзотти де Рубьон — фамилия семьи (Графство Ницца), в настоящее время владеющей феодом коммуны Рубьон (Франция)